Gasterfeld steht für:

 Gasterfeld (Wolfhagen), Stadtteil von Wolfhagen, Hessen
 Gasterfeld (Wüstung), ehemaliges Dorf bei Wolfhagen, Hessen
 Burg Gasterfeld, bei Wolfhagen, Hessen